C.F.Liang kan som auktorsförkortning betyda:

 Chou-Fen Liang
 Chou Fen g Liang

Robotskapade auktorsförkortningar